Hviid kan henvise til flere personer:

 Andreas Christian Hviid
 Bent Faurschou-Hviid
 Carl Johan Hviid
 Claus Hviid Christensen
 Ernst Hviid Klæbel (1917 – 2009), en dansk erhvervsmand
 Matthias Hviid
 Morten Boje Hviid
 Sofie Hviid

Danske efternavne